Кра́пина — географические объекты в Хорватии

 Крапина — город
 Крапина — река, левый приток Савы